Di seguito una lista di asteroidi dal numero 258001 al 259000 con data di scoperta e scopritore.

258001-258100 

|-
|258001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258002 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258006 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258007 - ||  ||  || NEAT
|-
|258008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258015 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258018 - ||  ||  || NEAT
|-
|258019 - ||  ||  || NEAT
|-
|258020 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258021 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258023 - ||  ||  || Powell
|-
|258024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258026 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|258027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258032 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258035 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258036 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258042 - ||  ||  || NEAT
|-
|258043 - ||  ||  || NEAT
|-
|258044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258045 - ||  ||  || NEAT
|-
|258046 - ||  ||  || NEAT
|-
|258047 - ||  ||  || NEAT
|-
|258048 - ||  ||  || NEAT
|-
|258049 - ||  ||  || NEAT
|-
|258050 - ||  ||  || NEAT
|-
|258051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258052 - ||  ||  || NEAT
|-
|258053 - ||  ||  || NEAT
|-
|258054 - ||  ||  || NEAT
|-
|258055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258056 - ||  ||  || NEAT
|-
|258057 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258058 - ||  ||  || NEAT
|-
|258059 - ||  ||  || NEAT
|-
|258060 - ||  ||  || NEAT
|-
|258061 - ||  ||  || NEAT
|-
|258062 - ||  ||  || NEAT
|-
|258063 - ||  ||  || NEAT
|-
|258064 - ||  ||  || NEAT
|-
|258065 - ||  ||  || NEAT
|-
|258066 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258067 - ||  ||  || NEAT
|-
|258068 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258069 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258070 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258071 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258072 - ||  ||  || NEAT
|-
|258073 - ||  ||  || NEAT
|-
|258074 - ||  ||  || NEAT
|-
|258075 - ||  ||  || NEAT
|-
|258076 - ||  ||  || NEAT
|-
|258077 - ||  ||  || NEAT
|-
|258078 - ||  ||  || NEAT
|-
|258079 - ||  ||  || NEAT
|-
|258080 - ||  ||  || NEAT
|-
|258081 - ||  ||  || NEAT
|-
|258082 - ||  ||  || NEAT
|-
|258083 - ||  ||  || NEAT
|-
|258084 - ||  ||  || NEAT
|-
|258085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258090 - ||  ||  || NEAT
|-
|258091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258097 - ||  ||  || NEAT
|-
|258098 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258099 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258100 - ||  ||  || NEAT
|}

258101-258200 

|-
|258101 - ||  ||  || NEAT
|-
|258102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258103 - ||  ||  || NEAT
|-
|258104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258105 - ||  ||  || NEAT
|-
|258106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258107 - ||  ||  || NEAT
|-
|258108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258109 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258110 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258113 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258116 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258122 - ||  ||  || NEAT
|-
|258123 - ||  ||  || NEAT
|-
|258124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258125 - ||  ||  || NEAT
|-
|258126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258149 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|258150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258160 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258167 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|258168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258196 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258197 - ||  ||  || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|258198 - ||  ||  || NEAT
|-
|258199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258200 - ||  ||  || LINEAR
|}

258201-258300 

|-
|258201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258207 - ||  ||  || NEAT
|-
|258208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258211 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|258212 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258213 - ||  ||  || NEAT
|-
|258214 - ||  ||  || NEAT
|-
|258215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258216 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|258217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258240 - ||  ||  || NEAT
|-
|258241 - ||  ||  || NEAT
|-
|258242 - ||  ||  || NEAT
|-
|258243 - ||  ||  || NEAT
|-
|258244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258246 - ||  ||  || NEAT
|-
|258247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258249 - ||  ||  || NEAT
|-
|258250 - ||  ||  || NEAT
|-
|258251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258257 - ||  ||  || NEAT
|-
|258258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258260 - ||  ||  || NEAT
|-
|258261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258262 - ||  ||  || NEAT
|-
|258263 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258268 - ||  ||  || NEAT
|-
|258269 - ||  ||  || NEAT
|-
|258270 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|258271 - ||  ||  || NEAT
|-
|258272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258273 - ||  ||  || NEAT
|-
|258274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258276 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|258277 - ||  ||  || NEAT
|-
|258278 - ||  ||  || NEAT
|-
|258279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258294 - ||  ||  || NEAT
|-
|258295 - ||  ||  || NEAT
|-
|258296 - ||  ||  || NEAT
|-
|258297 - ||  ||  || NEAT
|-
|258298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258300 - ||  ||  || LINEAR
|}

258301-258400 

|-
|258301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258307 - ||  ||  || NEAT
|-
|258308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258310 - ||  ||  || NEAT
|-
|258311 - ||  ||  || NEAT
|-
|258312 - ||  ||  || NEAT
|-
|258313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258315 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258316 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258317 - ||  ||  || NEAT
|-
|258318 - ||  ||  || NEAT
|-
|258319 - ||  ||  || NEAT
|-
|258320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258322 - ||  ||  || NEAT
|-
|258323 Róbertbarsa ||  ||  || NEAT
|-
|258324 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|258325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258329 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|258330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258358 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258359 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258371 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|258372 - ||  ||  || Boffin, H.
|-
|258373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258394 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|258395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258400 - ||  ||  || LINEAR
|}

258401-258500 

|-
|258401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258472 - ||  ||  || NEAT
|-
|258473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258474 - ||  ||  || CINEOS
|-
|258475 - ||  ||  || CINEOS
|-
|258476 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|258477 - ||  ||  || NEAT
|-
|258478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258479 - ||  ||  || NEAT
|-
|258480 - ||  ||  || NEAT
|-
|258481 - ||  ||  || NEAT
|-
|258482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258500 - ||  ||  || LINEAR
|}

258501-258600 

|-
|258501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258520 - ||  ||  || NEAT
|-
|258521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258522 - ||  ||  || NEAT
|-
|258523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258525 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|258526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258527 - ||  ||  || Powell
|-
|258528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258538 - ||  ||  || NEAT
|-
|258539 - ||  ||  || NEAT
|-
|258540 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|258541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258543 - ||  ||  || NEAT
|-
|258544 - ||  ||  || NEAT
|-
|258545 - ||  ||  || NEAT
|-
|258546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258549 - ||  ||  || NEAT
|-
|258550 - ||  ||  || NEAT
|-
|258551 - ||  ||  || NEAT
|-
|258552 - ||  ||  || NEAT
|-
|258553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258569 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|258570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258599 - ||  ||  || NEAT
|-
|258600 - ||  ||  || LINEAR
|}

258601-258700 

|-
|258601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258602 - ||  ||  || NEAT
|-
|258603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258604 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|258605 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258606 - ||  ||  || NEAT
|-
|258607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258608 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|258609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258613 - ||  ||  || NEAT
|-
|258614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258615 - ||  ||  || NEAT
|-
|258616 - ||  ||  || NEAT
|-
|258617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258618 - ||  ||  || NEAT
|-
|258619 - ||  ||  || NEAT
|-
|258620 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|258621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258623 - ||  ||  || NEAT
|-
|258624 - ||  ||  || NEAT
|-
|258625 - ||  ||  || NEAT
|-
|258626 - ||  ||  || NEAT
|-
|258627 - ||  ||  || NEAT
|-
|258628 - ||  ||  || NEAT
|-
|258629 - ||  ||  || NEAT
|-
|258630 - ||  ||  || Eskridge
|-
|258631 - ||  ||  || NEAT
|-
|258632 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|258633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258635 - ||  ||  || NEAT
|-
|258636 - ||  ||  || NEAT
|-
|258637 - ||  ||  || NEAT
|-
|258638 - ||  ||  || NEAT
|-
|258639 - ||  ||  || NEAT
|-
|258640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258645 - ||  ||  || NEAT
|-
|258646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258657 - ||  ||  || NEAT
|-
|258658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258663 - ||  ||  || NEAT
|-
|258664 - ||  ||  || NEAT
|-
|258665 - ||  ||  || NEAT
|-
|258666 - ||  ||  || NEAT
|-
|258667 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258668 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258670 - ||  ||  || NEAT
|-
|258671 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258673 - ||  ||  || NEAT
|-
|258674 - ||  ||  || NEAT
|-
|258675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258676 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258680 - ||  ||  || NEAT
|-
|258681 - ||  ||  || NEAT
|-
|258682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258684 - ||  ||  || NEAT
|-
|258685 - ||  ||  || NEAT
|-
|258686 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258688 - ||  ||  || NEAT
|-
|258689 - ||  ||  || NEAT
|-
|258690 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258692 - ||  ||  || NEAT
|-
|258693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258694 - ||  ||  || NEAT
|-
|258695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258698 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|258699 - ||  ||  || NEAT
|-
|258700 - ||  ||  || NEAT
|}

258701-258800 

|-
|258701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258702 - ||  ||  || NEAT
|-
|258703 - ||  ||  || NEAT
|-
|258704 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258705 - ||  ||  || NEAT
|-
|258706 - ||  ||  || NEAT
|-
|258707 - ||  ||  || NEAT
|-
|258708 - ||  ||  || NEAT
|-
|258709 - ||  ||  || NEAT
|-
|258710 - ||  ||  || NEAT
|-
|258711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258713 - ||  ||  || NEAT
|-
|258714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258715 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|258716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258723 - ||  ||  || NEAT
|-
|258724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258731 - ||  ||  || NEAT
|-
|258732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258740 - ||  ||  || NEAT
|-
|258741 - ||  ||  || NEAT
|-
|258742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258743 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258744 - ||  ||  || NEAT
|-
|258745 - ||  ||  || NEAT
|-
|258746 - ||  ||  || NEAT
|-
|258747 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|258748 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|258749 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|258750 - ||  ||  || NEAT
|-
|258751 - ||  ||  || NEAT
|-
|258752 - ||  ||  || NEAT
|-
|258753 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|258754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258757 - ||  ||  || NEAT
|-
|258758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258761 - ||  ||  || NEAT
|-
|258762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258763 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258764 - ||  ||  || NEAT
|-
|258765 - ||  ||  || NEAT
|-
|258766 - ||  ||  || NEAT
|-
|258767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258784 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|258785 - ||  ||  || NEAT
|-
|258786 - ||  ||  || NEAT
|-
|258787 - ||  ||  || NEAT
|-
|258788 - ||  ||  || NEAT
|-
|258789 - ||  ||  || NEAT
|-
|258790 - ||  ||  || NEAT
|-
|258791 - ||  ||  || NEAT
|-
|258792 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258793 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258800 - ||  ||  || LINEAR
|}

258801-258900 

|-
|258801 - ||  ||  || NEAT
|-
|258802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258805 - ||  ||  || NEAT
|-
|258806 - ||  ||  || NEAT
|-
|258807 - ||  ||  || NEAT
|-
|258808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258809 - ||  ||  || CINEOS
|-
|258810 - ||  ||  || NEAT
|-
|258811 - ||  ||  || NEAT
|-
|258812 - ||  ||  || NEAT
|-
|258813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258814 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|258815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258817 - ||  ||  || NEAT
|-
|258818 - ||  ||  || NEAT
|-
|258819 - ||  ||  || NEAT
|-
|258820 - ||  ||  || NEAT
|-
|258821 - ||  ||  || NEAT
|-
|258822 - ||  ||  || NEAT
|-
|258823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258825 - ||  ||  || NEAT
|-
|258826 - ||  ||  || NEAT
|-
|258827 - ||  ||  || NEAT
|-
|258828 - ||  ||  || NEAT
|-
|258829 - ||  ||  || NEAT
|-
|258830 - ||  ||  || NEAT
|-
|258831 - ||  ||  || NEAT
|-
|258832 - ||  ||  || NEAT
|-
|258833 - ||  ||  || NEAT
|-
|258834 - ||  ||  || NEAT
|-
|258835 - ||  ||  || NEAT
|-
|258836 - ||  ||  || NEAT
|-
|258837 - ||  ||  || NEAT
|-
|258838 - ||  ||  || NEAT
|-
|258839 - ||  ||  || NEAT
|-
|258840 - ||  ||  || NEAT
|-
|258841 - ||  ||  || NEAT
|-
|258842 - ||  ||  || NEAT
|-
|258843 - ||  ||  || NEAT
|-
|258844 - ||  ||  || CINEOS
|-
|258845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258847 - ||  ||  || NEAT
|-
|258848 - ||  ||  || NEAT
|-
|258849 - ||  ||  || NEAT
|-
|258850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258854 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258858 - ||  ||  || NEAT
|-
|258859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258860 - ||  ||  || NEAT
|-
|258861 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258862 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258863 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258864 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258865 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258866 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|258867 - ||  ||  || NEAT
|-
|258868 - ||  ||  || NEAT
|-
|258869 - ||  ||  || NEAT
|-
|258870 - ||  ||  || NEAT
|-
|258871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258872 - ||  ||  || NEAT
|-
|258873 - ||  ||  || NEAT
|-
|258874 - ||  ||  || NEAT
|-
|258875 - ||  ||  || NEAT
|-
|258876 - ||  ||  || NEAT
|-
|258877 - ||  ||  || NEAT
|-
|258878 - ||  ||  || NEAT
|-
|258879 - ||  ||  || NEAT
|-
|258880 - ||  ||  || NEAT
|-
|258881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258882 - ||  ||  || NEAT
|-
|258883 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|258884 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258885 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|258886 - ||  ||  || NEAT
|-
|258887 - ||  ||  || NEAT
|-
|258888 - ||  ||  || NEAT
|-
|258889 - ||  ||  || NEAT
|-
|258890 - ||  ||  || NEAT
|-
|258891 - ||  ||  || NEAT
|-
|258892 - ||  ||  || NEAT
|-
|258893 - ||  ||  || NEAT
|-
|258894 - ||  ||  || NEAT
|-
|258895 - ||  ||  || NEAT
|-
|258896 - ||  ||  || NEAT
|-
|258897 - ||  ||  || NEAT
|-
|258898 - ||  ||  || NEAT
|-
|258899 - ||  ||  || NEAT
|-
|258900 - ||  ||  || NEAT
|}

258901-259000 

|-
|258901 - ||  ||  || NEAT
|-
|258902 - ||  ||  || NEAT
|-
|258903 - ||  ||  || NEAT
|-
|258904 - ||  ||  || NEAT
|-
|258905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258906 - ||  ||  || NEAT
|-
|258907 - ||  ||  || NEAT
|-
|258908 - ||  ||  || NEAT
|-
|258909 - ||  ||  || NEAT
|-
|258910 - ||  ||  || NEAT
|-
|258911 - ||  ||  || NEAT
|-
|258912 - ||  ||  || NEAT
|-
|258913 - ||  ||  || NEAT
|-
|258914 - ||  ||  || NEAT
|-
|258915 - ||  ||  || NEAT
|-
|258916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258917 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258918 - ||  ||  || NEAT
|-
|258919 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258921 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258927 - ||  ||  || NEAT
|-
|258928 - ||  ||  || NEAT
|-
|258929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258936 - ||  ||  || NEAT
|-
|258937 - ||  ||  || NEAT
|-
|258938 - ||  ||  || NEAT
|-
|258939 - ||  ||  || NEAT
|-
|258940 - ||  ||  || NEAT
|-
|258941 - ||  ||  || NEAT
|-
|258942 - ||  ||  || NEAT
|-
|258943 - ||  ||  || NEAT
|-
|258944 - ||  ||  || NEAT
|-
|258945 - ||  ||  || NEAT
|-
|258946 - ||  ||  || NEAT
|-
|258947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|258948 - ||  ||  || NEAT
|-
|258949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258950 - ||  ||  || NEAT
|-
|258951 - ||  ||  || NEAT
|-
|258952 - ||  ||  || NEAT
|-
|258953 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|258954 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|258955 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|258956 - ||  ||  || NEAT
|-
|258957 - ||  ||  || NEAT
|-
|258958 - ||  ||  || NEAT
|-
|258959 - ||  ||  || NEAT
|-
|258960 - ||  ||  || NEAT
|-
|258961 - ||  ||  || NEAT
|-
|258962 - ||  ||  || NEAT
|-
|258963 - ||  ||  || NEAT
|-
|258964 - ||  ||  || NEAT
|-
|258965 - ||  ||  || NEAT
|-
|258966 - ||  ||  || NEAT
|-
|258967 - ||  ||  || NEAT
|-
|258968 - ||  ||  || NEAT
|-
|258969 - ||  ||  || NEAT
|-
|258970 - ||  ||  || NEAT
|-
|258971 - ||  ||  || NEAT
|-
|258972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258973 - ||  ||  || NEAT
|-
|258974 - ||  ||  || NEAT
|-
|258975 - ||  ||  || NEAT
|-
|258976 - ||  ||  || NEAT
|-
|258977 - ||  ||  || NEAT
|-
|258978 - ||  ||  || NEAT
|-
|258979 - ||  ||  || NEAT
|-
|258980 - ||  ||  || NEAT
|-
|258981 - ||  ||  || LONEOS
|-
|258982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258983 - ||  ||  || NEAT
|-
|258984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258994 - ||  ||  || NEAT
|-
|258995 - ||  ||  || CINEOS
|-
|258996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|258997 - ||  ||  || NEAT
|-
|258998 - ||  ||  || NEAT
|-
|258999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|259000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0258001